Мария Шарапова - победительница турнира.

Сеяные 

 Жюстин Энен (Четвертьфинал)
 Светлана Кузнецова (Третий раунд)
 Елена Янкович (Полуфинал)
 Ана Иванович (Финал)
 Мария Шарапова (Титул)
 Анна Чакветадзе (Третий раунд)
 Серена Уильямс (Четвертьфинал)
 Винус Уильямс (Четвертьфинал)
 Даниэла Гантухова (Полуфинал)
 Марион Бартоли (Первый раунд)
 Елена Дементьева (Четвёртый раунд)
 Николь Вайдишова (Четвёртый раунд)
 Татьяна Головин (Второй раунд)
 Надежда Петрова (Четвёртый раунд)
 Патти Шнидер (Второй раунд)
 Динара Сафина (Первый раунд)
  Шахар Пеер (Третий раунд)
  Амели Моресмо (Третий раунд)
  Сибиль Баммер (Второй раунд)
  Агнеш Савай (Первый раунд)
  Алёна Бондаренко (Второй раунд)
  Луция Шафаржова (Первый раунд)
  Вера Звонарёва (Первый раунд)
  Ли На (Третий раунд)
  Франческа Скьявоне (Третий раунд)
  Виктория Азаренко (Третий раунд)
  Мария Кириленко (Четвёртый раунд)
  Катарина Среботник (Третий раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Виржини Раззано (Третий раунд)
  Саня Мирза (Третий раунд)
  Юлия Вакуленко ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые